De Aerials voor mannen op de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 22 en 25 februari 2010 in Cypress Mountain.

Uitslagen

Kwalificatie 
De beste 12 skiërs plaatsten zich voor de finale. Deze zijn met een "Q" aangeduid.

DNS: niet gestart

Finale 

Mannen Aerials